José de Mattos de Guimarães (nascido em Villa Cova, Bispado de Braga, Portugal ___, falecido em Canguçu, Brasil) foi o construtor entre 1811 e 1814 da pioneira Igreja Nossa Senhora da Conceição, em Piratini, que localizava-se como a atual, e onde o Padre Chagas exerceu seu ministerio durante os anos da Revolução Farroupilha. E a construção do primeiro moinho eolico de Piratini. A formação profissional feita em Portugal, lhe permitiu empreender obras destacadas para a epoca na Província de São Pedro do Rio Grande.

Era filho de Jose Teixeira de Mattos, tambem de Villa Cova,Portugal. Uma de suas filhas, Thomazia Zeferina Mattos, veio a casar em Piratini em 1838 com Vicente Ferrer de Almeida, que participara da campanha Cisplatina, e tomou parte na administração da Republica Riograndense.

Bibliografia 
 Claudio Moreira Bento. O Professor Antônio Joaquim Bento(1832-1915)
 Claudio Moreira Bento. Piratini. Um sagrado Simbolo Gaucho Farrapo.
 Cairo Moreira Pinheiro.CANGUÇU HÁ 150 ANOS QUANDO DE SUA CRIAÇÃO COMO MUNICÍPIO.

Naturais de Guimarães
História de Piratini